Гулекшу́р — деревня в Юкаменском районе Удмуртии, в составе Палагайского сельского поселения.

География 
Улицы:
 Полевая
 Пчеловодная

Северо-восточнее деревни находится холм Кыльевыр.

Население 
Численность постоянного населения деревни составляет 111 человек (2007).

Примечания 

Населённые пункты Юкаменского района